Apollo може означати:

Авіація 
 Phoebus Apollo Aviation — південноафриканська авіакомпанія зі штаб-квартирою у Джермістоні (ПАР), що здійснює чартерні пасажирські та вантажні перевезення по аеропортам країни і за її межами.

Автовиробники 
 Apollo — ліквідована американська компанія (1906–1907)
 Apollo — ліквідована американська компанія (1962–1964)

Моделі 
 Gumpert Apollo — суперкар виробництва Gumpert, потужності якої розташовані в Альтенбурзі.
 Holden Apollo

Мистецтво

Музика 
 Apollo 3 — юнацька рок-група з Німеччина, утворена 2006 року.
 Apollo 440 — британська музична група.
 Apollo: Atmospheres and Soundtracks
 Apollo Poetry
 Apollo Up!

Рекорд лейбл 
 Apollo Records (1921) — американська компанія
 Apollo Records (1928) — американська компанія
 Apollo Records (1944) — американська компанія
 Apollo Records (Бельгія)
 Apollo Records (Сієтл)

Кіно 
 Apollo 18 — американський криптоісторичний псевдодокументальний фантастичний фільм жахів з мотивами альтернативної історії та конспірологічної теорії «місячної змови».

Театр 
 Apollo — вистава харківського театру «Нєфть», інспірована творчістю Ігоря Стравінського (реж. Ніна Хижна).

Техніка

Електроніка 
 Apollo — аудіоплеєр
 Apollo Computer — компанія з виробництва апаратного та програмного забезпечення.
 Apollo/Domain — лінійка робочих станцій розроблених та зроблених Apollo Computer приблизно з 1980 по 1989.

Комунікації 
Apollo — підводний кабельна система, що з'єднує Європу та Північну Америку.

Див. також 
 Аполлон (значення)